Флаг муниципального образования «Андреа́польский район» Тверской области Российской Федерации является символом общественно-исторического и административного статуса района.

Флаг утверждён 29 марта 1999 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 554.

Описание 
«Флаг Андреапольского района представляет собой прямоугольное зелёное полотнище, воспроизводящее композицию гербового щита. Пропорции полотнища 2:3».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле геральдического щита лазоревая (синяя, голубая) выщербленная оконечность, тонко окаймлённая серебром, и на ней золотая ладья с одинаковыми возвышениями на носу и на корме и с четырьмя щитами (торгами) и тремя вёслами, лопастями поверх оконечности и на видимой стороне».

Символика 
Ладья напоминает о волоках, проходивших в древности по территории района.

Лазоревая волнистая полоса символизирует реку Западную Двину, а зелёный цвет — лесные ресурсы района.Символика Андреапольского района

См. также 
 Герб Андреапольского района

Примечания 

Флаги с изображением корабля